Station Leśna is een spoorwegstation in de Poolse plaats Leśna.

Leśna